Шведы в Санкт-Петербурге — собирательное название лиц шведской национальности, которые исторически проживали в Санкт-Петербурге. Сегодня в городе постоянно проживает примерно 50 шведов, которые не могут считаться диаспорой, однако шведская община в Петербурге является одной из старейших и оставила заметный культурный след в городе.

Численность 
 Динамика численности шведского населения в Санкт-Петербурге

История

Царская Россия 
После того как земли Ингерманландии были отвоёваны у шведов, а крепость Ниеншанц пала, шведские военнопленные были обязаны принимать участие в строительстве нового города. Они же внесли свою лепту в строительство старого центра, также ими был построен домик Петра. Некоторые из шведов получили работу в новом городе и становились подрядчиками, которым поручали ответственные задания. Пётр I перенял шведский опыт административного управления.

После заключения Ништадского договора в 1721 году большинство шведских военнопленных вернулись на родину, однако некоторые остались жить в городе. В то время местом компактного проживания скандинавов был квартал в большой конюшенной площади. Там же шведами вместе с финнами был создан шведско-финский приход. В него входили бывшие военнопленные и жители исчезнувшего шведского города Ниен. Начиная с 30-х годов в город в поисках работы начинает приезжать всё больше шведов. После того как финско-шведская община разделилась, шведской общине выделили участок земли, в котором в 1767 году общиной была построена церковь святой Анны на Малой Конюшенной улице; новый одноимённый каменный храм был построен в 1865 году и стоит по сей день. Многие шведы занимались профессиями, считавшимися престижными: среди них были писцы, казначеи, секретари и другие.

Среди известных шведов, которые жили в Петербурге, были Эммануил Нобель, который в своей механической мастерской заложил основу империи Нобелей, художники Федор Лидваль и Александр Рослин, астроном Оскар Баклунд и многие другие. Многие знаменитые ювелирные мастерские были открыты шведами. Излюбленным рестораном среди шведской интеллигенции был «Вольф и Беранже» на Невском проспекте.

Официально шведское общество было сформировано в 1910 году и насчитывало около 7000 членов, которое существовало в городе до 1917 года, после чего осуществляло свою деятельность в Швеции.

Советский период 
После октябрьской революции в 1917 году многие шведы были вынуждены бежать из города, оставив своё имущество, а все шведские предприятия были национализированы.

Примечания

Литература 
 Шведы в Петербурге , Многонациональный Петербург, Н. В. Юхнёва

Население Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург